Příjmení Kohr má více nositelů:

 Dominik Kohr (* 1994), německý fotbalista
 Leopold Kohr (1909–1994), rakouský politolog, právník, ekonom, filosof a spisovatel

Externí odkazy